Сиси Спејсек () је америчка глумица, рођена 25. децембра 1949. године у Квитману, Тексас (САД).

Филмографија 

|-
| 1976. || Кери || -{Carrie}- || Кери Вајт || 
|-
| 1980. || Рударева кћи || -{Coal Miner's Daughter}- || Лорета Лин || 
|-
| 1986. || Злочини срца || -{Crimes of the Heart}- || Бејб Маграт Ботрел || 
|-
| 2005. || Круг 2 || -{The Ring Two}- || Евелин Борден || 
|-
| 2005. || Северна земља || -{North Country}- || Алис Ејмс || 
|-
| 2008. || Четири Божића || -{Four Christmases}- || Пола ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1949.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у главној улози